Йоганн Арнольд Канне (псевдоніми: Йоганнес Автор, Вальтер Бергіус, Антон фон Пруссія; нар. 31 травня 1773, Детмольд — 17 грудня 1824, Ерланген) — німецький письменник, міфолог і лінгвіст (сходознавець). З 1818 року він був професором східних мов в університеті Ерлангена.

Вибрані праці 
 Ueber die Verwandtschaft der griechischen und teutschen Sprache, 1804 – On the relationship of the Greek and Teutonic languages.
 Neue Darstellung der Mythologie der Griechen und Römer, 1805 – New representation of Greek and Roman mythology.
 Erste Urkunden der Geschichte oder allgemeine Mythologie, 1808 – First documents of history or general mythology.
 Pantheum der ältesten Naturphilosophie, die Religion aller Völker, 1811 – Pantheum of the oldest natural philosophy, the religion of all peoples.
 Sammlung wahrer und erwecklicher Geschichten aus dem Reiche Christi und für dasselbe, 1815–1822.
 Romane aus der Christenwelt, 1817 – Novels from the Christian world.
 Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen, 1816–17.
 Christus im alten Testament, 1818 – Christ in the Old Testament.
 Biblische Untersuchungen und Auslegungen Mit und Ohne Polemik, 1819–1820 – Biblical studies and designs with and without polemics.

Примітки

Література 

 Erich Neumann: Johann Arnold Kanne: ein vergessener Romantiker. Ein Beitrag zur Geschichte der mystischen Sprachphilosophie. Berlin: Verlag Reuter & Reichard, 1927.

Посилання 
 
 

Німецькі сходознавці
Німецькі мовознавці
Міфологи